Die Saison 1949/50 war die fünfte Spielzeit der drittklassigen Fußball-Landesliga Westfalen. Gruppensieger wurden der VfB 03 Bielefeld und der TSV Detmold. In den Endspielen um die Westfalenmeisterschaft setzten sich die Detmolder durch. Neben den beiden Gruppensiegern stiegen der SV Sodingen und der SSV Hagen in die II. Division West auf. Aus der II. Division West stiegen die SpVgg Röhlinghausen und der VfL Witten in die Landesliga ab.

Die Mannschaften bis zum Platz zehn spielten ab 1950 in der 1. Landesliga Westfalen, während die schlechter platzierten Mannschaften in die neu geschaffene 2. Landesliga Westfalen eingruppiert wurden.

Tabellen

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Westfalenmeisterschaft 

Die beiden Gruppensieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Westfalenmeister. Gespielt wurde am 22. und 29. Mai 1950. Westfalenmeister wurde der TSV Detmold.

|}

Literatur 

Westfalen
1949